Судебно-медицинский эксперт — квалифицированный эксперт в области судебной медицины, в чьи обязанности входит расследование случаев смертей и травм, происходящих при необычных или подозрительных обстоятельствах, выполнение посмертной экспертизы. В некоторых государствах имеет право инициировать дознание.

Профессиональная роль 
Обязанности судебного медика могут варьироваться в зависимости от страны и служебной иерархии. Как правило, они включают в себя:
 исследование органов тела, таких как желудок, печень, головной мозг;
 установление причины смерти;
 ведение записей о смертях;
 выдача заключения о смерти;
 дача ответов на запросы в случае массовых смертей;
 установление личности неизвестных умерших;
 выполнение других функций в зависимости от законодательства государства.

В некоторых юрисдикциях эти и другие обязанности исполняет коронер. В США в одних штатах существует совмещение служб судебного медика и коронера, а в других штатах эти системы функционируют параллельно друг с другом. Требования к должности изменяются в широких пределах на разных административных территориях.

Великобритания 
В Великобритании для занимания такой должности необходимо формальное медицинское образование. Многие работодатели также предъявляют требования к образованию в области патологии, в то время как другим достаточно обычной медицины. В Великобритании судебный медик является профессиональным медицинским работником, в то время как коронер относится к должности судебного чиновника.

В ходе экспериментальных исследований в Шеффилде и 7 других областях страны в 2015 году судебные медики рассмотрели 27 000 случаев смертей, происшедших с 2008 года, и установили, что 25% заключений о смертях в больницах были неточными, а в 20% неправильными. Президент Королевского колледжа патологоанатомов заявил, что это было важной «независимой проверкой причин смерти».

США 
В США требования к занимающим должность широко варьируются. Так, в некоторых округах штата Висконсин для замещающего должность судебного медика нет требований к наличию специального образования или медицинским навыкам. В большинстве юрисдикций судебный медик должен иметь высшее медицинское образование, хотя на множестве территорий нет требований к образованию в области патологии. В иных же юрисдикциях более строгие требования, в том числе к дополнительному образованию в патологии, праве и судебной медицине. Судебные медики, как правило, являются назначаемыми должностными лицами и чаще всего выполняют процедуры вскрытия человеческих тел.

В популярной культуре 
Во многих криминальных телесериалах судебные медики являются частыми персонажами:
 Доктор Темперанс «Кости» Бреннан в сериале «Кости» - с помощью команды антропологов из Джефферсоновского института (аллюзия на Смитсоновский институт) под руководством доктора Темперанс Бреннан получают дела, где от тела убитого остались только кости, либо же сгнившие останки.
 доктор Макс Бергман в сериале «Полиция Гавайев» — главный судебно-медицинский эксперт, работающий в целевой группе с подчинением губернатору Гавайев
 доктор Меган Хант в сериале «Следствие по телу»
 доктор Генри Морган в сериале «Вечность»
 доктор Лэйни Пэриш и доктор Сидни Перлмуттер в сериале «Касл»
 доктор Дана Скалли в сериале «Секретные материалы»
 доктор Альберт Роббинс в сериале «C.S.I.: Место преступления»
 доктор Алекс Вудс и доктор Том Ломан в сериале «C.S.I.: Место преступления Майами»
 доктор Сид Хаммербэк в качестве главного судмедэксперта Нью-Йорка в сериале «C.S.I.: Место преступления Нью-Йорк»
 доктор Элизабет Роджерс в сериалах «Закон и порядок» и «Закон и порядок: Преступное намерение»
 доктор Мелинда Уоррен в сериале «Закон и порядок: Специальный корпус»
 доктор Дональд «Даки» Мэллард в качестве главного патологоанатома Службы криминальных расследований ВМС США в сериале «Морская полиция: Спецотдел»
 доктор Лоретта Уэйд в сериале «Морская полиция: Новый Орлеан»
 судмедэксперты вымышленной Федеральной экспертной службы в сериале «След»

Примечания 

Патология
Медицинские профессии